Список космических запусков Ирана

Примечания 

Иран
Списки:Иран
Космонавтика Ирана